A Temporada da Deutschen Tourenwagen Meisterschaft de 1988 foi a quinta temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas. O campeão foi o alemão Klaus Ludwig.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1988 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1988